Berényi Antal (1829–1856) földbirtokos, színműíró
 Berényi Antal (?) Junior Prima díjas agykutató